Toto je seznam obcí v departementu Indre-et-Loire ve Francii, jichž je celkem 278:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Indre-et-Loire